Roger Federer ha centrato la terza vittoria consecutiva a Wimbledon battendo in finale, come l'anno precedente, Andy Roddick con il punteggio di 6-2, 7-6(2), 6-4.

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Andy Roddick (finalista)
  Lleyton Hewitt (semifinalista)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Marat Safin (terzo turno)
  Tim Henman (secondo turno)
  Guillermo Cañas (Forfait)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Mario Ančić (ottavi di finale)
  Joachim Johansson (terzo turno)
  Thomas Johansson (semifinalista)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Guillermo Coria (ottavi di finale)
  Mariano Puerta (primo turno)
  David Ferrer (primo turno)

 David Nalbandian (quarti di finale)
 Tommy Haas (primo turno)
 Ivan Ljubičić (primo turno)
 Fernando González (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (ottavi di finale)
 Taylor Dent (ottavi di finale)
 Nicolas Kiefer (terzo turno)
 Feliciano López (quarti di finale)
 Richard Gasquet (ottavi di finale)
 Jiří Novák (terzo turno)
 Nicolás Massú (secondo turno)
 Robin Söderling (primo turno)
 Michail Južnyj (ottavi di finale)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Olivier Rochus (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2005
ATP Tour 2005